Julius Nitschkoff født den 14 april 1995 i Berlin er en tysk skuespiller som har medvirket i en del tyske film. og har medvirket i sæson 8 af badehotellet som den tyske soldat Botho.

Kilder og henvisninger 

Skuespillere fra Tyskland